SBGL est le code OACI pour :
 l'aéroport international de Rio de Janeiro, au Brésil.

Codes OACI des aéroports